El Torneig de Montpeller 2020, oficialment conegut com a Open Sud de France 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 9 de febrer del 2020 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista local Gaël Monfils va guanyar per tercera vegada aquest torneig.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020